Achet (Hamois), een plaats in de Belgische provincie Namen
 Achet (seizoen), een seizoen van de Oudegyptische kalender